Das Nationale Olympische Komitee Comité National Olympique et des Sports Burkinabè wurde 1965 gegründet und 1972 vom Internationalen Olympischen Komitee aufgenommen.

Medaillenbilanz 
Bislang konnte ein Sportler aus Burkina Faso eine olympische Medaille erringen.

Medaillengewinner 

 Hugues Fabrice Zango – Leichtathletik (0-0-1)
 Tokio 2020: Bronze, Dreisprung, Männer

!Medaillengewinner
Burkina Faso